Als Hirtenspiel bezeichnet man

eine dramatische Form in der Tradition der bukolischen Dichtung, siehe Schäferdichtung
die Verkündigungsszene im geistlichen Spiel, siehe Krippenspiel 
Siehe auch:
 Hirten-Spiele